Petrović (Петровић en serbe cyrillique) est un patronyme répandu chez les Serbes, les Monténégrins et dans une moindre mesure les Croates. Dérivant de Petar (« Pierre » en français), « ov » désigne la possession (Petrov signifie « à Pierre »), et « ić » est un suffixe diminutif ou filial. Plusieurs personnalités portent ce nom :

 
 Boban Petrović (1957-2021), joueur de basket-ball yougoslave.
 Branimir Petrović (1982-), footballeur serbe ;
 Branko Petrović, apnéiste serbe ;
 Branislav Petrović (1937-2002), poète serbe ;
 Danilo Petrović (1992-), joueur de tennis ;
 Dražen Petrović (1964-1993), basketteur croate ;
 Goran Petrović (1961-), écrivain serbe ;
 Hajduk Veljko Petrović (1780-1813), voïvode serbe ;
 Đorđe Petrović dit Karađorđe (1752-1817); général serbe ;
 Ljiljana Petrović (1939-2020), chanteuse yougoslave ;
 Ljupko Petrović (1947-), footballeur serbo-bosnien ;
 Mihailo Petrović (1957-), footballeur yougoslave d'origine serbe naturalisé autrichien ;
 Milanko Petrović (1988-), biathlète et fondeur serbe ;
 Nadežda Petrović (1873-1915), peintre serbe ;
 Njegoš Petrović (1999-), footballeur serbe ;
 Petar Petrović (1951-) homme politique serbe ;
 Radosav Petrović (1989-), footballeur international serbe ;
 Rok Petrovič, (1966-1993), skieur alpin yougoslave d'origine slovène ;
 Sonja Petrović (1989-), joueuse de basket-ball serbe ;
 Veselin Petrović (1977-), basketteur serbe ;
 Vladimir Petrović :
 Vladimir Petrović (1955-), footballeur serbe ;
 Vladimir Petrović (1972-), footballeur croate ;
 Željko Petrović (1965-), footballeur monténégrin ;
 Zoran Petrović (1952-), joueur de water-polo et arbitre de football.

 les membres de la famille Petrović-Njegoš:
 Petar II Petrović-Njegoš (1813-1851), prince-évêque et poète ;
 Nikola I Petrović-Njegoš (1860-1910), roi du Monténégro ;
 Danilo Petrović-Njegoš (1871-1939) ;
 Mihailo Petrović-Njegoš (1908-1986) ;
 Nikola Petrović-Njegoš (1944-), prétendant au trône monténégrin ;
 Boris Petrović-Njegoš (1980-) ;

Toponyme 
 Petroviq/Petrović, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Shtime/Štimlje, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie) ;

Voir aussi 
 Georges Karađorđević, né Georges Petrović (1752-1817), chef de la première révolte serbe contre les Turcs et fondateur de la dynastie des Karađorđević.
 Arbre généalogique Petrović-Njegoš

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme serbe